Municipio de Village puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Village (condado de Columbia, Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Columbia.
 Municipio de Village (condado de Jackson, Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Jackson.
 Municipio de Village (condado de Van Buren, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Van Buren.